Province de Nice peut faire référence à :
 Province de Nice (1818-1859), l'une des trois subdivisions de la division de Nice du royaume de Sardaigne, mise en place en 1818.
 Province de Nice (1859-1860), nom pris pas la division de Nice à l'occasion de la réforme territoriale de 1859 du royaume de Sardaigne.

Subdivision du royaume de Sardaigne